L'Apôtre est un titre d'œuvre qui peut désigner :
 L'Apôtre, long métrage d'animation espagnol réalisé par Fernando Cortizo, sorti en 2012 ;
 L'Apôtre, film dramatique français sorti en 2014, écrit, réalisé et produit par Cheyenne Carron ;
 L'Apôtre, sculpture de François-Raoul Larche (1860-1912).